

Солоновська сільська рада — сільське поселення, Волчихинський район, Алтайський край
 Солоновська сільська рада — сільське поселення, Новичихинський район, Алтайський край
 Солоновська сільська рада — сільське поселення, Смоленський район, Алтайський край